

Geografia 
 Provincia di Loayza – provincia del dipartimento di La Paz nella Bolivia occidentale

Persone 
 José Loayza – ex calciatore boliviano
 Juan Jufré de Loayza Montesa – conquistador spagnolo che partecipò alla spedizione di Pedro de Valdivia in Cile
 Miguel Loayza – calciatore peruviano